Либенштайн — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Либенштайн — средневековый замок к югу от общины Неккарвестхайм в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг.
 Куно фон Либенштайн — великий комтур Тевтонского ордена в 1383—1387 годах.

См. также 
 Бад-Либенштайн — город в Германии, в земле Тюрингия.